Улица Марка Бернеса — список улиц названных в честь советского актёра кино и исполнителя песен Марка Наумовича Бернеса.
 Улица Марка Бернеса — улица в Краматорске в районе Ясногорка, названная в честь Марка Бернеса.
 Улица Марка Бернеса — улица в Харькове в Новобаварском районе, названная в честь Марка Бернеса. Названа 20 ноября 2015 года (прежнее название — улица Щорса).

Марк Бернес